Это список серий мультсериала «Приключения Тома и Джерри», премьера которого состоялась 23 сентября 2006 года. Снято 26 серий.

1 сезон

2 сезон 

Том и Джерри
Приключения Тома и Джерри